Gorgonzola, ville italienne située en Lombardie ;
Gorgonzola, fromage au lait de vache, originaire de la région de Gorgonzola.
Gorgonzola, est un super héros membre de la L.U.R.
Gorgonzola, est un fanzine de bande dessinée.
Gorgonzola, une station du métro de Milan sur la commune de Gorgonzola.
 Marquis Di Gorgonzola, autre nom de Roberto Rastapopoulos, personnage des aventures de Tintin.